Creangă, Kreangă, Kreanga () se poate referi la:
 Ion Creangă (1837  1889), scriitor român
 Horia Creangă (1892  1943), arhitect român, nepotul lui Ion Creangă
 Silvia Creangă (1894  1952), matematician român
 Șerban Creangă (* 1944), regizor și scenarist român
 Ion Creangă (1883  ?) , politician român și membru al Sfatului Țării din Basarabia
 Pavel Creangă (* 1933), general din Republica Moldova

Lucruri numite după Ion Creangă 
 Teatrul „Ion Creangă”, teatru pentru copii din București
 Ion Creangă, Neamț, localitate în județul Neamț, România
 Bojdeuca lui Ion Creangă, casă din cartierul Țicău, Iași, în care a locuit Ion Creangă
 Editura Ion Creangă, fostă editură românească, fondată în 1969, în București

Vezi și 
 Ramură (dezambiguizare)
 Constantin Crengăniș
 Cr-lov

Nume de familie românești
Toponime românești